Helpoort (Maastricht), een voormalige stadspoort in Maastricht
Helpoort (Venlo), een voormalige stadspoort in Venlo